Steining ist der Ortsname von
 Steining (Auerbach), Ortsteil der Stadt Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Steining (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steining (Fürstenstein), Ortsteil der Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Steining (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steining (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Steining (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Steining (Gemeinde Luftenberg), Ortsteil der Marktgemeinde Luftenberg an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Steining (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortsteil der Marktgemeinde Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Staining
 Steinig